Армянская апостольская церковь  — одна из древнейших христианских церквей.
 Армянская католическая церковь.
 Армянская евангелистская церковь.

См. также 

 Армяне-халкидониты